Александр Степанович Пикуно́в () — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945). Подполковник запаса (2000). Полковник внутренней службы (1979).

Биография 
Александр Степанович Пикунов родился 10 января 1923 года в крестьянской семье в деревне Князево Уфимского кантона Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики РСФСР, ныне деревня входит в состав Калининского района города Уфы Городского округа город Уфа Республики Башкортостан Российской Федерации. Русский.

Окончил семилетнюю сельскую школу (ныне школа № 78 Калининского района города Уфы). После школы поступил в Уфимский геолого-разведочный техникум, однако после окончания двух курсов по семейным обстоятельствам вынужден был вернуться в родную деревню. Продолжил обучение в колхозно-совхозной школе соседнего рабочего посёлка Шакша (ныне в Калининском районе города Уфы), которую окончил в июне 1941 года. Работал техником-землеустроителем в земельном отделе исполкома Ермекеевского районного Совета депутатов трудящихся.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Александр Пикунов был призван Уфимским райвоенкоматом Башкирской АССР в декабре 1941 года и направлен в Уфимское пехотное училище, однако обучение не закончил. После Ржевско-Вяземской операции войска Калининского фронта нуждались в срочном пополнении, и в начале мая 1942 года Александр Степанович со своим курсом ушёл на фронт. Воевал наводчиком противотанкового ружья. 30 июля 1942 года в ходе Первой Ржевско-Сычёвской операции был тяжело ранен. После госпиталя А. С. Пикунов был направлен на Северо-Западный фронт, где служил пулемётчиком, затем разведчиком в разведроте.

В марте 1943 года Александра Степановича отозвали с фронта и направили в Сталинградское военное танковое училище, находившееся в эвакуации в Кургане. На фронт младший лейтенант А. С. Пикунов вернулся в июне 1944 года и был назначен командиром танка «Т-34» 2-го танкового батальона 91-й танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. В его составе А. С. Пикунов участвовал в Висло-Одерской и Нижне-Силезской наступательной операциях. Особо отличился в ходе Берлинской стратегической операции. В боях за овладение городом Берлин в составе штурмовой группы танк члена ВЛКСМ младшего лейтенанта А. С. Пикунова неоднократно прорывал заграждения противника и преодолевал завалы. После ранения командира взвода младший лейтенант Пикунов принял командование взводом на себя. Под его руководством взвод захватил железнодорожную стацию Шарлоттенбург. В ходе боёв взводом были уничтожены 1 танк, 1 самоходная артиллерийская установка, 3 орудия, 3 зенитные установки, 2 бронетранспортёра и до 100 солдат и офицеров противника. В плен было взято около 2800 военнослужащих вермахта.

После взятия Берлина Александр Степанович участвовал в Пражской стратегической наступательной операции. Война для него закончилась 9 мая 1945 года в Праге. 27 июня 1945 года младшему лейтенанту Александру Степановичу Пикунову было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Александр Степанович продолжил службу 91-й танковой бригаде, которая дислоцировалась в чешском городе Лиса-над-Лабем. В 1946 году он уволился в запас и вернулся в родные места. Работал в Уфе инструктором, затем секретарём райкома комсомола. 

С 1949 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

Окончил педагогический техникум, затем областную партийную школу. С 1959 года Александр Степанович работал инженером производственно-технического обучения исправительно трудовой колонии № 1, служил в уголовно-исполнительной системе и органах МВД Башкирской АССР. Перед выходом в отставку занимал должность начальника организационно-строевого отдела МВД Башкирской АССР. В 1978 году майор А. С. Пикунов в запасе. С 1979 года полковник внутренней службы Пикунов в отставке. Жил в Уфе. Будучи пенсионером, участвовал в работе Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Башкортостан. В 2000 году ему присвоено звание подполковник запаса.

14 января 2012 года Александр Степанович Пикунов скончался. Похоронен   города Уфы Республики Башкортостан Российской Федерации.

Сочинения 
Александр Степанович публиковал в газетах очерки о войне, фронтовые воспоминания. 

Книги:

Награды 
 Герой Советского Союза, 27 июня 1945 года
 Медаль «Золотая Звезда» № 6545;
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени, 1985 год;
 медали, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За взятие Берлина»;
 Медаль «За освобождение Праги».

Память 
 Именем Героя названы улицы в городе Уфе и в деревне Дорогино Уфимского района Республики Башкортостан Российской Федерации.
 Во дворе школы деревни Дорогино Уфимского района установлен памятный бюст Героя (ул. Звёздная, 43а).
 Мемориальная доска, г. Уфа, ул. Гоголя 56.
 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Пикунова Александра Степановича д. Дорогино муниципальный район Уфимский район Республики Башкортостан.

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 
 
 
 
 Школа № 78. В гостях у Героя Советского Союза.

Члены КПСС
Выпускники Сталинградского военного танкового училища
Танкисты Великой Отечественной войны